El término basilar, en anatomía humana, puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

 El adjetivo basilar (del latín basilaris, de basis, 'base'), que se refiere a aquella estructura perteneciente o relativa a una base o a una parte basal, especialmente a la base del cráneo o del encéfalo.

 La porción basilar del hueso occipital (T.A.: pars basilaris).

 La fascia laringobasilar (T.A.: fascia pharyngobasilaris), en la laringofaringe.

 La arteria basilar o tronco basilar (T.A.: arteria basilaris), que es una arteria que se origina de la unión, situada en el puente, de las arterias vertebrales derecha e izquierda.

 El plexo basilar (T.A.: plexus venosus basilaris), un plexo venoso de los senos venosos durales.

 El núcleo basal interno (T.A.: Nucleus basilaris internus medullae spinalis), en la columna posterior de la médula espinal.

 La porción basilar del puente (pars basilaris pontis), en el puente troncoencefálico.

 Los núcleos del rafe (T.A.: nuclei raphes in basilari ponti), en la sustancia gris del bulbo raquídeo (T.A.: substantia grisea partis basilaris pontis).

 El surco basilar (T.A.: sulcus basilaris) del puente.

 La sustancia blanca de la porción basilar del puente (substantia alba partis basilaris pontis).

 La cresta basilar o cresta espiral, en el conducto coclear (T.A.: crista basilaris ductus cochlearis; crista spiralis ductus cochlearis).

 La lámina basilar, en el conducto coclear (T.A.: lamina basilaris ductus cochlearis).

Referencias